Miejscowości w USA:
 Smiths – jednostka osadnicza w stanie Alabama, w hrabstwie Lee
Gminy w USA:
 Smiths (ang. Smiths Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Robeson